

Апрель 
 22 апреля — Абрункул Трирский, немецкий святой, святитель, епископ Трирский (525—526).

Май 
 18 мая — Иоанн I, Папа Римский (523—526).

Август 
 30 августа — Теодорих Великий, король остготов (470—526).

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Амалафрида, остготская принцесса, дочь короля Теодемира и его наложницы Эрелиевы (Эрелиувы).
 Квинт Аврелий Меммий Симмах, государственный деятель, меценат и историк времен падения Римской империи.
 Флорентий Оранжский, епископ Оранжский, святой.
 Хой-Балам I, царь Пачана (499—526).

0526
Умершие в 526 году